Jules Olivier Ntcham (Longjumeau, 9 februari 1996) is een Frans–Kameroens voetballer die doorgaans als centrale middenvelder speelt. Hij verruilde Manchester City in juli 2017 voor Celtic.

Clubcarrière 
Ntcham verruilde in 2012 de jeugd van Le Havre voor die van Manchester City. Die club verhuurde hem in juli 2015 voor twee seizoenen aan Genoa CFC. Op 23 augustus 2015 debuteerde hij daarvoor in de Serie A, tegen US Palermo. De Fransman speelde de volledige wedstrijd, die met 1–0 verloren werd. Een week later mocht hij opnieuw in de basiself starten, tegen Hellas Verona.

Clubstatistieken

Interlandcarrière 
Ntcham kwam uit voor diverse Franse nationale jeugdelftallen. Hij nam met Frankrijk –21 deel aan het EK –21 van 2019.

Referenties 

Frans voetballer